Баландинська сільська рада — колишня сільська рада, Кам'янський район, Черкаська область, Україна
 Баландинська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область, Росія